Piccoli brividi – serie di racconti per ragazzi
Piccoli brividi – film del 2015
Piccoli brividi – serie televisiva prodotta tra il 1995 e il 1998